Тобо́льский о́круг — административно-территориальная единица Омской области в 1935—1944 годах. Административный центр — город Тобольск.

История 
В 1935 году округ был образован в составе Омской области — для удобства управления удалёнными северными районами. Первоначально включал следующие районы: Вагайский, Дубровинский, Тобольский и Уватский. 4 июля 1937 года был образован Байкаловский район, в который вошли часть сельсоветов Ярковского района.

По переписи 1939 года в округе проживало 184,8 тыс. чел. В том числе русские — 78,5 %; татары — 18,6 %.

14 августа 1944 году округ был упразднён, а его районы вошли в состав образованной Тюменской области.

Примечания

Литература 
 
 Административно-территориальное деление Омской области в 1917—2007 годах. Омск, 2008. 247 с — ISBN 5-80420-107-5
 

Округа РСФСР
1930-е годы в Тюменской области
XX век в Омской области
Появились в 1935 году в России
Административные единицы, образованные в 1935 году
Административные единицы, упразднённые в 1944 году